Oniscigaster är ett släkte av dagsländor. Oniscigaster ingår i familjen Oniscigastridae. 

Oniscigaster är enda släktet i familjen Oniscigastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Oniscigaster